Мар-дель-Плата 1950 — деcятый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

Кроме южноамериканских шахматистов, в соревновании участвовали югославы С. Глигорич, П. Трифунович и В. Пирц, а также Н. С. Россолимо, в то время проживавший во Франции.

В упорной борьбе победу в турнире одержал С. Глигорич, опередивший на пол-очка В. Пирца и К. Гимара.

Соревнование стало последним турниром, который М. Черняк провел в качестве жителя Аргентины. В том же году он уехал в Израиль.

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1950 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1950 году